Левкон () — мужское имя древнегреческого происхождения. Известные носители:
  — в древнегреческой мифологии сын Атаманта.
 Левкон (вторая половина V в. до н. э.) — древнегреческий драматург
 Левкон I — царь Боспора (389/388—349/348 годы до н. э.)
 Левкон II — царь Боспора (240—220 годы до н. э.)
 Левкон III — царь Боспора (150—140 годы до н. э.)